Edmund Mortimer (1251-1304) - 2e baron Wigmore
Edmund Mortimer (1351-1381) - 3e graaf van March
Edmund Mortimer (1391-1425) - 5e graaf van March
Edmund Mortimer (acteur), Amerikaans acteur en regisseur (1874-1944)